Henri V est un nom porté par plusieurs dynastes européens : 
 Henri V (1081-1125), empereur du Saint-Empire romain germanique de 1111 à 1125
 Henri V, duc de Carinthie de 1144 à 1161
 Henri V (1216 - †1281), comte de Luxembourg et de Namur
 Henri V (v.1245-1296), duc de Legnica de 1278 à 1296 et duc de Wrocław de 1290 à 1296
 Henri V (1387-1422), roi d'Angleterre de 1413 à 1422, qui a inspiré les œuvres suivantes :
 une pièce de théâtre de Shakespeare : Henry V (1599), qui relate notamment la bataille d'Azincourt du point de vue anglais.
 un film de Laurence Olivier : Henry V (1944), tiré de la pièce de Shakespeare.
 un film de Kenneth Branagh : Henry V (1989), tiré de la pièce de Shakespeare.
 Henri V de Knöringen (1570-1646), prince-évêque d'Augsbourg de 1599 à 1646.
 Henri d'Artois (1820–1883), duc de Bordeaux, prétendant au trône de France (1844-1883), petit-fils de Charles X, et qui porta en exil le titre de « comte de Chambord » ou d'« Henri V » pour ses partisans.

Homonymie dynastique